My number one (BZN)
 My number one (Elena Paparizou)